Moke může znamenat:

 Moke (Indie) – vesnice v Indii
 Moke (jezero) – jezero na Novém Zélandu
 Moke (hudební skupina) – britská rocková hudební skupina